Psilanteris är ett släkte av steklar som beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1916. Enligt Catalogue of Life ingår Psilanteris i familjen Scelionidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen gallmyggesteklar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Steklar
Psilanteris